Vladimir Popov, ruski hokejist, * 3. marec 1953, Moskva, Rusija.

Popov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in SKA Leningrad, skupno na 350-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 109 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na eni tekmi Summit Series 1974 in prijateljski tekmi istega leta proti finski reprezentanci, dosegel pa je en gol.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 29
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 32
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 30
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 23
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 27
| 11
| 4
| 15
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 11
| 11
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 14
| 16
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 32
| 5
| 7
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg